Юруков може да се отнася за:
 Йордан Юруков (р. 1983), български футболист
 Пламен Юруков (р. 1964), български политик
 Стефан Юруков (р. 1972), български футболист